Black Lightning (1924), een Amerikaanse film
 Black Lightning (2009), een Russische film
 Black Lightning (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2018 
 Black Lightning (superheld), een superheld